Anita Valen (Porsgrunn, 12 december 1968) is een voormalige wielrenster uit Noorwegen. Valen nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000, 2004 en 2008. Haar beste prestatie tijdens de spelen is een 14e plaats in de wegkoers in Athene 2004. Bij het Wereldkampioenschap in hetzelfde jaar won ze de bronzen medaille. Ze werd in totaal twaalf keer Noors kampioene op de weg en in het tijdrijden. In 2000 won ze het eindklassement van de Tour de Bretagne en in 2005 won ze de Nederlandse klassieker Holland Hills Classic. In dat jaar reed ze voor de Belgische ploeg Vlaanderen - Capri Sonne - T-Interim en in haar laatste seizoen reed ze voor het Nederlandse Team Flexpoint.

Valen was getrouwd met voormalig profwielrenner Gerrit de Vries.

Belangrijkste overwinningen 

1985
  Noors kampioenschap op de weg (gelijk met Tone Benjaminsen)
  Noors kampioenschap tijdrijden, elite

2000
 Eindklassement Tour de Bretagne

2002
  Noors kampioenschap op de weg, elite

2003
  Noors kampioenschap op de weg, elite
  Noors kampioenschap tijdrijden, elite

2004
  Noors kampioenschap op de weg, elite
  Noors kampioenschap tijdrijden, elite
 3e etappe deel b Giro della Toscana Internazionale Femminile

2005
  Noors kampioenschap op de weg, elite
  Noors kampioenschap tijdrijden, elite
 5e etappe Grande Boucle Féminine Internationale
 Holland Hills Classic

2007
  Noors kampioenschap tijdrijden, elite

2008
 6e etappe Vuelta Ciclista Femenina a El Salvador
  Noors kampioenschap op de weg, elite
  Noors kampioenschap tijdrijden, elite

Externe link
Profiel Anita valen op de Wielersite

Noors wielrenner
Noors olympisch deelnemer